A Batalha do Cabo de São Vicente pode referir-se a várias batalhas navais ocorridas na região do Cabo de São Vicente,  entre a costa sul de Portugal e o Estreito de Gibraltar:
 Batalha do Cabo de São Vicente (1337) - vitória da frota de Castela sobre a frota portuguesa
 Batalha do Cabo de São Vicente (1476) - vitória da frota portuguesa sobre a frota castelhana
 Batalha do Cabo de São Vicente (1641) - vitória da frota espanhola sobre uma frota luso-holandesa
 Batalha do Cabo de São Vicente (1681) - vitória da frota espanhola liderada pelo Marquês de Villafiel sobre um esquadrão brandenburguês sob o comando de Thomas Alders
 Batalha do Cabo de São Vicente (1693) - durante a Guerra dos Nove Anos
 Batalha do Cabo de São Vicente (1719) -  vitória da frota espanhola liderada pelo almirante Rodrigo de Torres sobre um esquadrão britânico sob o comando do comodoro Philip Cavendish
 Ação de 28 de Novembro de 1751 - teve lugar ao largo do cabo de São Vicente e terminou com uma vitória espanhola sobre um esquadrão argelino
 Batalha do Cabo de São Vicente (1780) - vitória da frota britânica, sob o comando do almirante George Rodney sobre um eaquadrão espanhol liderado por Don Juan de Lángara
 Batalha do Cabo de São Vicente (1797) - vitória britânica sobre os espanhóis durante a Revolução Francesa
 Batalha do Cabo de São Vicente (1833) - vitória de uma frota de D. Maria II de Portugal contra uma frota de Miguel I de Portugal, durante a Guerra Civil Portuguesa

Desambiguações de guerras e batalhas